Op het toernooi van Wimbledon in 1975 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 23 juni tot en met 5 juli 1975.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Billie Jean King en Owen Davidson had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. King speelde samen met Tony Roche, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bereikten de derde ronde, maar daar lieten zij verstek gaan.

Het als eerste geplaatste duo Margaret Court en Marty Riessen won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Betty Stöve en Allan Stone in twee sets. Het was hun negende gezamen­lijke titel, de zesde op de grandslamtoernooien. De Australische Court had daar­naast zestig eerdere gemengd-dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaan Riessen drie.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Er waren twee Belgische deelnemers:
 Michèle Gurdal en Bernard Mignot strandden in de eerste ronde.

Drie Nederlanders speelden mee:
 Betty Stöve (zie boven)
 Tine Zwaan en Rolf Thung konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1975